Příjmení Krylov () nosí více osobností:
 Alexej Nikolajevič Krylov (1864–1945) – ruský matematik, námořní inženýr, generálporučík námořnictva
 Ivan Andrejevič Krylov (1769–1844) – ruský vypravěč bajek
 Jurij Krylov (1930–1979) – sovětský hokejista
 Nikolaj Ivanovič Krylov (1903–1972) – sovětský vojevůdce a maršál
 Vasilij Krylov (1947–2018) – ruský biolog
 Vladimir Krylov (* 1964) – sovětský atlet

jiné významy
 Krylov (partyzánská skupina) - partyzánská skupina operující na Orlickoústecku

Ruská příjmení